

Musica 
 Coil – gruppo musicale inglese
 Coil – album dei Toad the Wet Sprocket del 1997

Personaggi immaginari 
 Coil – altro nome del Pokémon Magnemite